KN, Kn, kN och kn kan syfta på:

Geografi 
 KN – beteckning på en fiskebåt från Karlshamn, se fiskefartyg
 KN – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Saint Kitts och Nevis
 .kn – nationell toppdomän för Saint Kitts och Nevis

Enheter 
 Kn – knop, en enhet för hastighet till sjöss och i luften, se Knop (enhet)
 kN – kilonewton, en enhet för kraft, se Newton (enhet)